Le PSA Masters 2001 est l'édition 2001 du PSA Masters, qui est un tournoi PSA Super series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Hurghada  du 13 au .

Le  mondial Jonathon Power remporte la finale en s'imposant face à David Palmer.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

PSA Masters
Compétition de squash à Hurghada
PSA World Series 2001
Sport en avril 2001